Aleksej Orlov kan syfta på bland andra:

*Aleksej Fjodorovitj Orlov (1786–1861), rysk general och statsman
Aleksej Grigorjevitj Orlov (1737–1808), rysk amiral
Aleksej Maratovitj Orlov (född 1961), rysk politiker